Lipovsko je název zaniklé osady na březích Vltavy v místech orlické vodní nádrže. Osadu tvořily dvě části:

 Horní Lipovsko na pravém břehu, část vesnice Vranov
 Dolní Lipovsko na levém břehu, část vesnice Jehnědno